In Indonesië
 Grobogan (regentschap), een regentschap in de provincie Midden-Java (Java, Indonesië)
Onderdistrict in Indonesië
 Grobogan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Grobogan (Grobogan), in het regentschap Grobogan van de provincie Midden-Java
Grobogan (Jiwan), in het regentschap Madiun van de provincie Oost-Java
Grobogan (Kedungjajang), in het regentschap Lumajang van de provincie Oost-Java
Grobogan (Mojowarno), in het regentschap Jombang van de provincie Oost-Java

Zie ook
Grojogan